I Love New York puede referirse a:

 I Love New York, campaña publicitaria del Estado de Nueva York.
 I Love New York, canción de Madonna.
 I Love New York, reality show de VH1.